Monastero di San Bernardino – sito a Caravaggio
 Monastero di San Bernardino – sito a Chiavari
Monastero di San Bernardino – già sito a Ferrara